Лампунгский язык () входит в состав австронезийской семьи, распространён в провинции Лампунг на юге Суматры.
По данным Ethnologue, количество носителей данного языка составляла 1,477 млн чел. в 2000 году. Представляет собой группу близкородственных диалектов, иногда рассматриваемых в качестве отдельных языков: абунг (ньо; 180 тыс. чел.),  (827 тыс. чел.) и комеринг (последний, в свою очередь, иногда включается в состав диалекта апи; на нём говорят в долине , 470 тыс.).

Лампунгский язык пользуется латинской графикой.

Числительные в данном языке выглядят так: 1 «say», 2 «ʁuwo», 3 «tigo», 4 «pak», 5 «limo», 6 «nəm», 7 «pitəw», 8 «waləw», 9 «siwo», 10 «ngəpuluh», 11 «səbəlas», 100 «səʁatus», 1000 «səʁibu».

См. также 
 Языки Индонезии

Примечания

Литература 
 Charlie Hanawalt, 2006. 'Bitter or sweet? The vital role of sociolinguistic survey in Lampungic dialectology'
 Karl Andebeck, 2006. 'An initial reconstruction of Proto-Lampungic'

Языки Индонезии
Западнозондские языки